Das Brisbane International 2009 war ein Tennisturnier für Herren, welches vom 4. bis 11. Januar 2009 in Brisbane stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar ExxonMobil Open sowie in Chennai die Chennai Open gespielt, die genau wie das Brisbane International zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten. In Brisbane fand zudem parallel ein Damenturnier der WTA Tour 2009 statt.

Der letzte Sieger des Turniers im Herreneinzel war Guillaume Raoux, der das Turnier 1992 gewinnen konnte. Im Doppel gewannen damals das Duo Steve DeVries und David Macpherson das Turnier. Während der Jahre 1993 bis 2008 fand keine Austragung des Turniers in Brisbane statt. Das diesjährige Finale im Einzel gewann Radek Štěpánek gegen Fernando Verdasco mit 3:6, 6:3, 6:4. Damit gewann dieser seinen dritten Einzeltitel auf der ATP-Tour. Im Doppel siegte die Paarung Marc Gicquel und Jo-Wilfried Tsonga gegen Verdasco und Mischa Zverev mit 6:4, 6:3.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld lag bei 433.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 484.750 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 4. Januar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierdraw Einzel-Qualifikation

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Brisbane